In der Alten Eidgenossenschaft gab es zwei Religionskonflikte, die Kappelerkrieg genannt wurden:

 Erster Kappelerkrieg (1529)
 Zweiter Kappelerkrieg (1531).